Те́ґнер () — шведське прізвище. Першим зафіксованим його носієм був диякон Есаяс Лукассон (, 1733–1792), який, за звичаями того часу, прийняв латинізоване прізвище Теґнерус () відповідно до місця свого народження — парафії Теґнабю () в Смоланді. Етимологічно назва цієї парафії походить від слова  — «смуга поля». Сини Лукассона, один із яких був відомий шведський поет Есаяс Теґнер, відкинули латинський суфікс «us» і стали називатися Теґнерами. На 31 грудня 2012 року у Швеції налічувалося 537 носіїв цього прізвища.

Персоналії 
 Аліса Теґнер (1864—1943) — шведська композиторка і органістка
 Есаяс Теґнер (1782—1846) — шведський поет, єпископ
 Есаяс Теґнер-молодший (1843—1928) — шведський мовознавець, член Шведської академії, внук Есаяса Теґнера
 :sv:Elof Tegnér (1844—1900) — шведський історик
  (1908—1987) — шведська артистка
 (1873—1950) — данський художник
 (1873—1950) — данський скульптор
  (1888—1977) — шведський журналіст
 :sv:Yelverton Tegner (* 1946) — шведський медик
 :sv:Yngve Tegnér (1915—1991) — шведський архітектор

Географічні об'єкти 
Тауншип Теґнер у США

Інше 
 Корабель «Есаяс Теґнер» ()

Примітки 

Шведські прізвища